Грегорио Мендез 2. Сексион има више значења:

 Грегорио Мендез 2. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез 2. Сексион, Патастал (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику